Andrea Peron (1971-), voormalig Italiaans wielrenner (gestopt 2006)
 Andrea Peron (1988-), Italiaans wielrenner